Sterkenburg bezeichnet folgende geografischen Objekte:

 Sterkenburg (Utrecht), ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Utrecht
 Schloss Sterkenburg, niederländisches Schloss bei Driebergen-Rijsenburg

Sterkenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Sterkenburg (* 2003), südafrikanische Sportklettererin
 Peter J. Sterkenburg (1955–2000), niederländischer Maler
 Piet van Sterkenburg (* 1942), niederländischer Sprachwissenschaftler